Разоареле има више значења:

 Разоареле (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Разоареле (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији